Европско првенство у уметничком клизању 2008. године је по реду Европско првенство и обухвата сезону 2007/2008. Клизачи су се такмичили у појединачној мушкој и женској конкуренцији, спортским паровима и плесним паровима. Да би се квалификовали морали су да имају напуњених 15 година до 1. јула 2007 да би се такмичили. Такође тамичење је обухватало само клизаче из европе, тј клизаче који су наступали за неку од европских држава. 

Првенство 2008. одржавало се од 22. јануара до 27. јануара, 2008, у сали Дом спортова у граду Загребу, Хрватска.

Освојене медаље

Време одржавања 
Време је представљено према централном европском времену. 
 Уторак, 22. јануар 
 14:00 Плесни парови - обавезни програм
 18:30 Церемонија отварања
 19:15 Спортски парови - кратки програм
 Среда, 23. јануар 
 12:15 Мушкарци - кратки програм
 18:30 Спортски парови - слободан програм
 Четвртак, 24. јануар 
 13:30 Плесни парови - оригинални плес
 18:30 Мушкарци - слободан програм
 Петак, 25. јануар 
 12:15 Жене - кратки програм
 18:30 Плесни парови - слободан плес
 Субота, 26. јануар
 13:00 Жене - Слободан програм
 Недеља 27. јануар 
 15:00 Егзибиционо вече

Резултати

Мушкарци

Жене

Спортски парови

Плесни парови

Спољашње везе 

 Званична страна
 ISU страница
 Резултати

Европска првенства у уметничком клизању
Спорт у 2008.
Спорт у Загребу